Pittostroma är ett släkte av svampar. Pittostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pittostroma